Баугин (встречаются также варианты написания фамилии Баухин, Боэн, Богэн, Боген) — фамилия:
 Баугин, Жан (Jean Bauhin, 1511—1582) — швейцарский врач, отец Иоганна Баугина и Каспара Баугина,
 Баугин, Иоганн (Johann Bauhin, 1541—1612) — швейцарский врач, ботаник,
 Баугин, Каспар (Gaspard Bauhin, Caspard Bauhin, 1560—1624) — швейцарский анатом, ботаник, один из «отцов ботаники».